Guerech de Bretanya, comte de Nantes i duc de Bretanya de 981 a 988
 Guerech II de Cornualla, bisbe de Nantes